Heinz Suhr ist der Name folgender Personen:

*Heinz Suhr (Schauspieler) (1904–1985), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
Heinz Suhr (Politiker) (1951–2020), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)